Het dubbelspel tennis voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met zondag 14 augustus 2016. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Regerend olympisch kampioen waren de Amerikaanse Serena en Venus Williams, die hun titel verdedigden. Er werd gespeeld op de zestien banen van het Centro Olímpico de Tênis met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets. Acht duo's kregen vooraf een geplaatste status, waardoor ze elkaar ontliepen bij de loting die plaatsvond op 4 augustus.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Vrouwendubbel